Адамув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Лукувский повят, Люблинское воеводство. Население — 5815 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Адамув
 Будзиска
 Домбрувка
 Фердынандув
 Гулув
 Хеленув
 Хордзежка
 Калиновы-Дул
 Коножатка
 Липины
 Собиска
 Тужиство
 Владыславув
 Воля-Гуловска
 Закемпе
 Журавец
 Наталин

Соседние гмины 
 Гмина Езожаны
 Гмина Кшивда
 Гмина Новодвур
 Гмина Серокомля
 Гмина Уленж
 Гмина Войцешкув

гмины Люблинского воеводства